Le hne est un instrument de musique du Myanmar.

HNE est un sigle qui peut désigner :
 UTC−05:00, un fuseau horaire, en retard de cinq heures sur UTC ;
 Harwich and North Essex, une circonscription située dans l'Essex, en Angleterre.

HNE est un code qui peut désigner :
 chhattisgarhi, une langue parlée dans l'État du Chhattisgarh en Inde, selon le code de langues IETF.

Code